The Eternal City peut faire référence à :
 The Eternal City, roman de Hall Caine
 The Eternal City, film américain de Hugh Ford et Edwin S. Porter sorti en 1915.
 The Eternal City, film américain de George Fitzmaurice sorti en 1923.
 , film américain de Jason Goodman sorti en 2008.